

Personnalités 

 Alberto Biasi (né en 1937), artiste italien ;
 Gianni De Biasi (né en 1956), footballeur puis entraîneur italien ;
 Guido Biasi (1933-1983), peintre italien ;
 Pierre-Marc de Biasi (né en 1950), plasticien, médiologue et critique littéraire français ;